El término matrimonio hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Unión conyugal 
 Gens, institución familiar de la Antigua Roma.
 Levirato, matrimonio de una viuda con el hermano de su esposo muerto.
 Matrimonio, institución que regula la unión entre dos personas.
 Matrimonio (Derecho romano), en el Derecho romano.
 Matrimonio concertado, o matrimonio acordado y obligado por las familias de los cónyuges.
 Matrimonio de conveniencia o matrimonio por interés.
 Matrimonio entre personas del mismo sexo.
 Matrimonio grupal, forma de matrimonio en la cual más de dos personas forman una unidad familiar.
 Matrimonio por secuestro, o rapto de la novia.
 Monogamia, en humanos, se refiere a la unión matrimonial exclusiva entre dos personas.
 Poligamia, en humanos, se refiere al hecho de que al menos uno de los miembros del matrimonio tiene más de un cónyuge.
 Sororato, tipo de matrimonio poligámico de un hombre con varias mujeres hermanas entre sí.
 Unión civil, uno de los varios términos usados para un estado civil similar al matrimonio.

En religiones cristianas 
 Matrimonio católico
 Matrimonio en iglesias cristianas no católicas.

Otras asociaciones 
 Se suele llamar también matrimonio a la boda, ceremonia religiosa o civil en la cual se celebra el comienzo del matrimonio.
 Cónyuge, cada una de las partes que forman un matrimonio.
 Affectio maritalis, locución latina que alude a la voluntad de afecto, socorro y auxilio mutuo entre cónyuges durante el matrimonio.

Otros usos 
 Nombre de una tapa tradicional madrileña compuesta por una anchoa y un boquerón.
 Nombre común de la planta Primula veris.